Mises o von Mises puede referirse a:

 Ludwig von Mises, famoso economista de la Escuela austríaca.
 Richard von Mises, matemático, hermano menor de Ludwig von Mises.
 Distribución de von Mises.
 Ludwig von Mises Institute.
 Tensión de von Mises.
 Dr. Mises, seudónimo de Gustav Fechner.